China Resources Group или China Resources Holdings Company Limited (華|華 или 潤|潤) — многопрофильный конгломерат, базирующийся в Шэньчжэне (China Resources Tower) и Гонконге (China Resources Building) и имеющий основные активы в материковом Китае. В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2021 год занимал 69-е место.

Основные сферы интересов China Resources Group — розничная торговля, логистика, жилая, торговая и офисная недвижимость, производство цемента, бетона, лекарственных препаратов, этанола, микроэлектроники, текстиля, пива, безалкогольных напитков и продуктов питания, электроэнергетика, поставки природного газа, финансовые услуги и медицинские услуги.

История 
Компания основана в Гонконге в 1938 году как Liow & Company (聯和公司), инициаторами её создания были такие деятели Коммунистической партии Китая, как Чжоу Эньлай и Чэнь Юнь; целью создания компании было обеспечение импорта оружия и других товаров в материковый Китай для сопротивления японской оккупации. В 1948 году компания была переименована в China Resources Company (華潤公司), её основной задачей стал экспорт китайских товаров через Гонконг.

С 1956 года компания организовывала ярмарки китайских экспортных товаров, ставшие известными как Кантонские ярмарки. В 1962 году была основана дочерняя компания Ng Fung Hong, ставшая основным поставщиком свежего и замороженного продовольствия из Китая в Гонконг. Во время нефтяного кризиса в начале 1970-х годов China Resources обеспечила ввоз добываемой в Китае нефти в Гонконг.

В 1978 году компания первой начала осваивать модель по размещению производства товаров в КНР из импортированных комплектующих с целью их дальнейшего экспорта. В 1983 году China Resources Company была реорганизована в China Resources (Holdings) Company Limited, профиль её деятельности сменился с торгового посредника на инвестиционный холдинг, управляющий компаниями в разных отраслях экономики; в том же году было завершено строительство новой штаб-квартиры — China Resources Building. В 1992 году была куплена компания Winland, переименованная в China Resources Enterprise (акции Winland котировались на Гонконгской фондовой бирже, таким образом у China Resources появилась первая публично торгуемая дочерняя структура). В последующие годы было создано несколько дочерних компаний, акции которых были размещены на бирже: в 1994 году — China Resources Land и China Resources Gas, в 2001 году — China Resources Power, в 2003 году — China Resources Cement Holdings.

В 2002 году China Resources продала корпорации CITIC крупный Hongkong Chinese Bank, в 2005 году продала корпорации China Mobile основанного в 1997 году гонконгского мобильного оператора China Resources Peoples Telephone Company, в 2007 году продала корпорации Sinopec нефтяную компанию China Resources Petroleum Company. В то же время группа активно скупала различные предприятия в материковом Китае, в 2009 году компания утроила размер своих активов по сравнению с 2001 годом.

В 2014 году председатель совета директоров компании Сун Линь был арестован и приговорён к 14 годам тюремного заключения за присвоение общественных фондов в особо крупных размерах (десятки млн юаней).

Структура

CR Vanguard 
Компания China Resources Vanguard управляет розничными сетями в Гонконге, Гуандуне, Чжэцзяне, Шанхае, Цзянсу, Тяньцзине, Пекине и Хунане. В 2013 году британская сеть супермаркетов Tesco приобрела 20 % розничного бизнеса компании China Resources Enterprise, под управлением которой находилось около 3 тыс. универсамов и супермаркетов в Китае.

По состоянию на 2016 год CR Vanguard имела оборот в 103,5 млрд юаней, более 3,2 тыс. магазинов в 240 городах Китая и 250 тыс. сотрудников. China Resources Vanguard контролирует продуктовые супермаркеты Vanguard, CRC Shop, Blt Express, Ole’, Suguo и V+, магазины у дома U Select, Tesco Express, Fun Square, Lifespace, Voi_la и eVanguard, мини-маркеты Vango.

China Resources Beer Holdings 
Компания China Resources Beer Holdings (CR Beer) является крупнейшим производителем пива в Китае, её акции котируются на Гонконгской фондовой бирже. Контрольный пакет акций CR Beer принадлежит совместному предприятию China Resources и Heineken, основные пивоваренные заводы расположены в Пекине, Шэньяне, Шанхае, Чэнду и Цзянсу.

По состоянию на 2020 года CR Beer (Snow) занимала 31,9 % пивного рынка Китая, опережая такие бренды, как Tsingtao (22,9 %), Budweiser (19,5 %), Yanjing (10,3 %) и Carlsberg (7,4 %).

China Resources Power Holdings 
Компания China Resources Power (CR Power) занимается добычей угля, тепловой, ветряной, солнечной и гидроэнергетикой, а также строительством электростанций, дистрибуцией электроэнергии и инвестициями в атомную энергетику. CR Power имеет энергетические и угольные активы в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Шаньси, Ляонин, Пекин, Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Хубэй, Хунань, Гуандун, Гуйчжоу, Юньнань и Сычуань. По состоянию на март 2011 года в China Resources Power Holdings работало 24 тыс. человек, рыночная стоимость корпорации составляла почти 8 млрд долларов, а продажи — 4,3 млрд долларов.

China Resources Land 
Компания China Resources Land (CR Land) является крупным застройщиком и оператором недвижимости с активами в городах Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Сямынь, Чэнду, Ухань, Хэфэй, Ханчжоу, Уси, Далянь, Нинбо, Чанша, Сучжоу, Чунцин, Шэньян, Цзинань и Чжэнчжоу. Среди крупнейших активов — сеть жилых комплексов и торговых центров The MixC, сеть торговых центров Wucaicheng, сеть модных магазинов 1234 Space, отель The St. Regis Hong Kong и небоскреб China Resources Tower в Бангкоке. По состоянию на март 2011 года в China Resources Land работало 6 тыс. человек, рыночная стоимость корпорации составляла 8,7 млрд долларов, а продажи — более 2 млрд долларов.

China Resources Property 
Компания China Resources Property владеет офисными, гостиничными и жилыми объектами в Гонконге, Таиланде и материковом Китае; среди крупнейших активов — China Resources Building, Causeway Centre и St. Regis Hotel в Гонконге, офисный комплекс China Resources Tower с отелем Conrad и торговым центром в Бангкоке, сеть отелей Kapok в Китае (Гуандун, Цзянсу и Пекин).

China Resources Cement Holdings 
Компания China Resources Cement (CR Cement) является ведущим производителем цемента и бетона в Южном Китае и вторым по величине производителем в стране.

China Resources Pharmaceutical Group 
Компания China Resources Pharmaceutical Group (CR Pharma) занимается разработкой, производством и распространением лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Оборот в 2020 году составил 200 млрд гонконгских долларов ($25,9 млрд).

China Resources Gas Group 
Компания China Resources Gas (CR Gas) занимается дистрибуцией газа в крупных китайских городах (поставки предприятиям, жилым домам и офисам, розничная реализация через сеть автозаправок, управление сетями газопроводов).

China Resources Capital Management 
Компания China Resources Capital Management (CR Capital) управляет финансовыми активами группы. Среди крупнейших дочерних и аффилированных компаний CR Capital — China Resources Bank of Zhuhai, China Resources SZITIC Trust, China Resources Investment Enterprises, China Resources Asset Management, CR Capital Real Estate Partners, Guosen Securities, Penghua Fund Management, Huatai Property Insurance и China Resources Yuanta Fund Management (совместное предприятие с тайваньской группой Yuanta Financial Holdings).

China Resources Beverage 
Компания China Resources Beverage Holdings (CR Beverage) занимается производством и дистрибуцией питьевой воды, прохладительных безалкогольных напитков, кофе и чая. Самыми известными брендами являются C’estbon (вода), Afternoon (чай) и Fire (кофе). На китайском рынке упакованной питьевой воды CR Beverage занимает второе место, уступая лишь Nongfu Spring.

CR Ng Fung 
Компания CR Ng Fung занимается оптовыми и розничными продажами мяса, морепродуктов, фруктов, овощей и риса в Китае и Гонконге, логистикой импортных продуктов, а также управляет рядом сельскохозяйственных и рыболовецких предприятий, крупнейшей гонконгской скотобойней в округе Северном округе.

China Resources Healthcare Group 
Компания China Resources Healthcare Group занимается оказанием медицинских услуг, научными исследованиями в сфере здравоохранения, производством медицинского оборудования, управляет сетями больниц. Также она является крупнейшим акционеров компании Phoenix Healthcare (крупнейшая сеть частных больниц в Китае).

China Resources Microelectronics 
Компания China Resources Microelectronics производит различные электронные компоненты и полупроводниковые приборы, в том числе полупроводниковые пластины и интегральные схемы. Среди крупнейших дочерних компаний — CSMC Technologies Corporation, Wuxi China Resources Semico, Wuxi China Resources Micro-Assembly Technology и Wuxi China Resources Huajing Microelectronics.

China Resources Textiles Holdings 
Компания China Resources Textiles Holdings производит нейлоновую пряжу, хлопчатобумажные ткани, брендовую одежду, домашний текстиль, носки, женские сумки и обувь, имеет свою сеть розничных магазинов под брендами Galaday, Rime, Creasugi и Viva Voce.

China Resources Chemical Holdings 
Компания China Resources Chemical Holdings производит полиэстер, растворители и другие химические вещества.

China Resources Alcohol Corporation 
Компания является вторым по величине производителем этанола в Китае.

China Resources Retail Group 
Компания владеет сетью магазинов по продаже художественных и ремесленных изделий, антиквариата, одежды и обуви Chinese Arts & Crafts.

Другие активы 
Также в состав China Resources входят компании China Resources Construction, Beijing China Resources Building, China Resources Shanghai, China Resources Shenzhen, All Seasons Property (недвижимость и строительство), China Resources Logistics (логистика), China Resources Petrochems (нефтехимия), China Resources (Shenyang) Sanyo Compressor (электротехника), China Resources Machinery and Minmetals (машиностроение).

Кроме того, China Resources владеет нефтехранилищем в округе Кхуайчхин, имеет долю в China Resources International Logistics Centre (Самсёйпоу) и компании Hongkong International Terminals (контейнерные терминалы в округе Кхуайчхин).

См. также 
 Крупнейшие компании Гонконга
 Forbes Global 2000

Примечания

Ссылки 
 China Resources
 China Resources Enterprise
 China Resources Vanguard Shop (Hong Kong)
 China Resources Vanguard Shop (Mainland China)
 China Resources Power Holdings
 China Resources Land
 China Resources Cement
 China Resources Gas Group

Компании Гонконга
Многопрофильные компании Гонконга
Компании Шэньчжэня